«Рождественские каникулы-90» () — кинокомедия, продолжение фильма «Рождественские каникулы».

Сюжет 
Постояльцев роскошной гостиницы Санкт-Морица на рождественских каникулах ждут необыкновенные приключения. Ник, бывший владелец ресторана, неожиданно становится миллиардером, выиграв на бегах, и теряет голос, охрипнув от радостного крика. В гостинице он встречается с прекрасной аристократкой Элиеттой, которая решает зло подшутить над ним.

Бедный юноша Тони, страдающий рядом со своей богатой и старой женой Глорией, любительницей садомазохистских удовольствий, мечтает соединиться с любимой девушкой Джованной, которая думает, что Глория — его мать. Тони и его старый друг Бюсто, жена которого нагло изменяет ему с плейбоем, задумали убить своих благоверных, и, чтобы не попасть в руки полиции, решили поменяться жертвами.

Дикий горец Арутуро ухаживает за Арабеллой, женой его лучшего друга.

К дельтапланеристу Беппе неожиданно является его бывшая подруга, которую он не видел двадцать лет, и заяставляет поверить, что он отец одной из её дочерей.

В ролях 
 Диего Абатантуоно — Ник
 Массимо Болди — Биндо
 Коринн Клери — Алессанда
 Кристиан Де Сика — Тони
 Джианнина Фасио — Рита
 Мария Грация Кучинотта — Арабелла
 Эцио Греджо — Артуро
 Мойра Орфей — Глория
 Андреа Ронкато — Беппе
 Джованна Пини — Джианна

См. также 
 Рождественские каникулы (фильм, 1983)
 Рождественские каникулы-91 (фильм)
 Рождественские каникулы-95 (фильм)
 Рождественские каникулы-2000 (фильм)

Ссылки 

Кинокомедии Италии
Кинокомедии 1990 года
Фильмы Энрико Ольдоини